Kouklioí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Koukoulioí, ort, Epirus, Thesprotia, 
 Kouklioí (ort i Grekland), Epirus, Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar